Палаузов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Палаузов, Владимир Николаевич (1851—1920) — русский юрист болгарского происхождения.
 Палаузов, Дмитрий (Митко) Трифонович (1930—1944) — самый молодой болгарский партизан времён Второй мировой войны.
 
 Палаузов, Спиридон Николаевич (1818—1872) — русский историк-медиевист, балканист, археограф болгарского происхождения.